Се́верная гру́ппа во́йск (СГВ) () — оперативно-стратегическое военно-территориальное формирование Вооружённых Сил СССР и Вооружённых Сил Российской Федерации, находившееся на территории Республики Польша.

История СГВ 
Размещение советских войск в Силезии и Померании, передаваемых от Германии, в связи с решениями Ялтинской конференции союзников, в состав Польши, было определено договором между СССР и ПНР от 21 апреля 1945 года.

Практические мероприятия по созданию Северной группы войск, объединяющей соответствующие войска на территории Польши, были определены директивой Ставки Верховного Главнокомандования № 11097 от 29 мая 1945 года. Создана была СГВ на базе 2-го Белорусского фронта. Согласно этой директиве штаб должен был расположиться в городе Лодзь (временно в районе Бромберг). Подписали эту директиву Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин и начальник Генерального штаба генерал армии А. И. Антонов.

Впоследствии штаб СГВ расположился в городе Легница (до 1945 года немецкий город Лигниц), в котором он находился до 1984 года. В Польше Легницу называли «малой Москвой». Из Легницы штаб был передислоцирован в город Свидницу, в котором находился до августа 1990 года, а затем передислоцирован снова в город Легница, где находился до момента вывода СГВ на территорию Российской Федерации.

В Легнице на месте штаба СГВ расположилось Главное командование Западного направления, которое в 1984 году возглавил Маршал Советского Союза Н. В. Огарков. Главное командование Западного направления объединяло войска Северной группы войск, Группы советских войск в Германии (позднее Западной группы войск), Центральной группы войск, Белорусского и Прикарпатского военных округов.

Первым командующим СГВ был назначен Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский, до этого бывший командующим 2-м Белорусским фронтом.

После создания 14 мая 1955 года Организации Варшавского договора в неё вошли 8 восточноевропейских стран — Народная Социалистическая Республика Албания, Народная Республика Болгария, Венгерская Народная Республика, Германская Демократическая Республика, Польская Народная Республика, Румынская Народная Республика (позднее Социалистическая Республика Румыния), Чехословацкая Социалистическая Республика и СССР. Руководство Объединёнными Вооружёнными Силами Организации Варшавского договора осуществлял Главнокомандующий, являвшийся одновременно 1-м заместителем Министра обороны СССР.

СГВ первоначально имела в составе несколько армий — 19-ю, 43-ю, 52-ю, 65-ю общевойсковые, 5-ю гвардейскую танковую, вывод которых производился в 1946 году на Украину, при этом 52-я и 65-я общевойсковые армии были преобразованы в 8-ю и 7-ю механизированные. Всё оставшееся время основу СГВ составляли две дивизии (20-я и 38-я/90-я гвардейская танковые — позднее 6-я гвардейская мотострелковая), которые были во второй половине 1980-х годов переоснащены с танков Т-62 на Т-80.

Части СГВ размещались в 180 военных городках.ВВС СГВ были представлены соединениями и частями 4-й воздушной армии, впоследствии (10.01.1949 г.) переименованной в 37-ю воздушную армию.

В конце 1990 года СГВ располагала 45 тыс. военнослужащих, 598 танками, 820 боевыми машинами пехоты и бронетранспортёрами, 354 артиллерийскими орудиями, миномётами и реактивными системами залпового огня, 300 самолётами и 134 вертолётами.

На апрель 1991 года СГВ насчитывала 56 тыс. военнослужащих (38000 — Сухопутные силы, 13000 — ВВС, 500 — ВМФ) и 7,5 тыс. гражданских служащих, располагалась в 59 гарнизонах в 29 воеводствах. Насчитывала 20 пусковых установок оперативно-тактических ракет, 599 танков, 485 боевых бронированных машин, 390 артиллерийских установок, 202 самолётов, 114 вертолётов.

В условиях прекращения оккупационного режима в отношении Германии и образования в 1955 году ОВД вопросы пребывания советских войск на территории Польши были регламентированы договором между СССР и ПНР от 17 декабря 1956 года.

Приказом от 21 августа 1984 года одновременно с Главным командованием Западного направления сформирована 4-я воздушная армия Верховного Главнокомандования.

В Польше на побережье Балтийского моря также находились части и соединения дважды Краснознамённого Балтийского Флота.

«Еще неизвестно, как бы сложилось послевоенное устройство мира, не будь советских войск в Германии, Чехословакии, Венгрии и Польше»

26 октября 1991 года был подписан договор о выводе частей и подразделений Северной группы войск из Польши до конца 1993 года. 5 мая 1992 года начался вывод войск (к тому моменту уже не советских, а российских). 15 сентября 1993 года СГВ была расформирована. 17 сентября 1993 года, спустя 54 года после начала Второй мировой войны и ввода советских войск, последний российский солдат покинул пределы Республики Польша.

Издавалась газета СГВ «Знамя Победы» с редакцией в Легнице. Для детей комсостава и гражданских вольнонаёмных лиц действовали общеобразовательные школы: СШ № 10 (Борне-Сулиново), СШ № 12 (Свентошув), СШ № 14 (Свиноуйсьце), СШ № 18 (Вроцлав), СШ № 20 (Свидница), восьмилетняя школа № 23 (Тщебень), СШ № 24 (Шпротава), СШ № 26 (Ключево), СШ № 28 (Бжег), СШ № 30 (Легница), СШ № 32 (Легница), начальная школа № 55 (Жагань), СШ № 57 (Колобжег); а также музыкальные школы, в частности, в Борне-Сулиново, Свидница и Легница. Существовал Ансамбль песни и пляски СГВ.

В 1998 году в местности Унеёвице, возле города Легница, был открыт первый частный музей Войска Польского и Советской Армии, где представлены экспонаты, рассказывающие об СГВ. Возле музея установлены памятники Маршалу Советского Союза К. К. Рокоссовскому и генералу брони К. Сверчевскому.

Состав СГВ на 1990 год 
 Управление командующего, штаб и 91-й отдельный батальон охраны и обслуживания полевого штаба и управления (Легница)
 1367-й отдельный батальон охраны и обеспечения  (Легница)
 6-я гвардейская мотострелковая Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая дивизия (Борне-Сулиново)
 Всего: 258 танков Т-80, 179 БМП (148 БМП-2, 111 БМП-1, 15 БРМ-1К), 316 БТР (34 БТР-70, 282 БТР-60), 90 САУ (36 2С1, 54 2С3), 36 орудий Д-30, 54 миномёта 2С12, 18 РСЗО Град
 20-я танковая Звенигородская Краснознамённая дивизия (Свентошув)
 Всего: 335 танков Т-80, 274 БМП (148 БМП-2, 111 БМП-1, 15 БРМ-1К), 27 БТР-60, 108 САУ (72 2С1, 36 2С3), 30 минометов 2С12, 18 РСЗО Град

 124-й отдельный местный стрелковый батальон (Легница)
 114-я гвардейская ракетная Оршанская орденов Суворова и Кутузова бригада (Р-17) (Борне-Сулиново)
 140-я зенитная ракетная Борисовская ордена Кутузова бригада (ЗРК «Круг», «Бук-М1»), (Тщебень)
 83-я отдельная десантно-штурмовая бригада ГКВЗН (Бялогард)
 134-я отдельная бригада связи ГКВЗН (Легница)
 3-я отдельная Варшавская бригада связи ГКВЗН (Кеншица (Гожув))
 688-й отдельный транспортный вертолётный полк (Легница)
 55-й отдельный боевой вертолётный Севастопольский полк (Колобжег) (42 Ми-24, 28 Ми-8)
 5-й понтонно-мостовой Выборгский полк (Венджин)
 510-й отдельный учебный танковый полк (Страхув, Нижняя Силезия) 
 94-й отдельный радиотехнический полк ПВО (Вроцлав)
 100-й отдельный инженерно-сапёрный батальон  (Борне-Сулиново)
 27-й отдельный разведывательный батальон СпН ГРУ (Свентошув)
 1996-й отдельный радиотехнический батальон Войск ПВО (Легница)
 25-я отдельная смешанная авиационная эскадрилья ГКВЗН (Кшива)
 245-я отдельная смешанная авиационная эскадрилья (Легница)
 325-й зенитный ракетный полк Войск ПВО (Легница)
 902-й отдельный понтонно-мостовой батальон (Торунь)
 1308-й отдельный понтонно-мостовой батальон (Венджин)
 137-й отдельный батальон связи (Свидница)  
 886-й отдельный батальон связи (Свидница)
 587-й отдельный радиорелейный батальон (Вроцлав) 
 86-й отдельный радиотехнический батальон ПВО (Клужево)  
 59-й отдельный автомобильный батальон (Свидница)
 246-й отдельный автомобильный батальон (Вроцлав)
 1955-й отдельный батальон РЭБ (Свидница)  
 164-й отдельный батальон химической защиты (Вроцлав)
 650-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон (Бялогард)
 Подвижная ремонтно-техническая база (Щецин)
 Отдельный дорожно-эксплуатационный батальон (Олава)
 663-й склад бронетанкового имущества (Бялогард) 
 885-й инженерный склад (Олава)
 748-й склад средств связи (Легница) 
 КРЦ (Легница)
 689-й центр АСУ ГКВЗН (Легница)
 284-й УС ГК ЗН (Легница)
 206-й узел ФПС (Легница)

4-я воздушная армия Верховного Главнокомандования 
 Штаб армии — Легница
 132-я бомбардировочная авиационная Севастопольская Краснознамённая дивизия, Черняховск (после 12.10.1989 передана в состав ВВС ДКБФ)).
 149-я бомбардировочная авиационная дивизия, Шпротава
 42-й гвардейский бомбардировочный авиационный Танненбергский Краснознамённый полк
 239-я истребительная авиационная Барановичская Краснознамённая дивизия, Ключево
 159-й гвардейский истребительный авиационный Новороссийский Краснознамённый, ордена Суворова полк
 133-й истребительный авиационный Барановичский Краснознамённый полк
 871-й истребительный авиационный Померанский Краснознамённый полк
 582-й истребительный авиационный полк ( Хойна)
 128-я гвардейская минно-торпедная авиационная Гатчинская Краснознамённая дивизия ВВС ВМФ, Колобжег
 9-я штурмовая авиационная Ропшинская Краснознамённая, ордена Ушакова дивизия ВВС ВМФ (после войны передислоцирована из Колобжега (ПНР) в ГДР на аэродром Гарц).
 575-й истребительный авиационный полк
 601-й истребительный авиационный полк (Колобжег).
 164-й отдельный гвардейский разведывательный авиационный Керченский Краснознамённый полк, Бжег
 151-й отдельный авиационный полк радиоэлектронной борьбы, Бжег
 688-й отдельный транспортный вертолётный полк, Легница
 55-й отдельный вертолётный Севастопольский полк, Бжег
 245-я отдельная смешанная авиационная эскадрилья, Легница
 19-й отдельный полк связи и автоматического управления, Легница
 137-й отдельный батальон связи и радиотехнического обеспечения, Легница
 91-й отдельный батальон обеспечения, Легница
 25-я отдельная смешанная авиационная эскадрилья, Легница
 314-я отдельная вертолётная эскадрилья
 24-я бригада ракетных катеров Балтийского флота, Свиноуйсьце
 79-й отдельный вертолётный отряд, Борне-Сулиново

Командование СГВ 

 Командующие 

 Члены Военного Совета — начальники Политуправления:

 Начальники штаба:

 Первые заместители командующего:

 Командующие БТ и МВ округа:

Герои Советского Союза, навечно зачисленные в списки воинских частей СГВ

Населённые пункты Польши, в которых были дислоцированы войска и учреждения СГВ 
Багич, Бжег, Болеславец, Борне-Сулиново, Бужиково, Бялогард, Варшава, Валбжих, Венджин, Вжесня, Вроцлав, Гардно, Гдыня-Оксиве, Гожув-Велькопольски, Дунинув, Еленя-Гура, Жагань, Зеленево, Зелёна-Гура, Кеншица, Ключево, Колобжег, Кошалин, Кшива, Легница, Нова-Суль, Лович, Олава, Пила, Познань, Пшемкув, Рембертув,  Рогово, Румско, Свентошув, Свидница, Свиноуйсьце, Скерневице, Слотница, Страхув, Стшегом, Сыпнево, Торунь, Тшебень, Унесьце, Устка, Хойна, Хоцянув, Щецинек, Щецин, Шпротава, Явор.

См. также 
 Варшавский договор
 Российско-польские отношения

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Сайт «Северная группа войск (СГВ) Ограниченный контингент Советских войск на территории Польской Народной Республики 1945—1993»
 Сайт и форум об истории 20-й танковой Звенигородской Краснознамённой дивизии
 Польский сайт про СГВ
 10-я танковая бригада Войска Польского

Зарубежные контингенты Вооружённых сил СССР
История Польши